B 178 bezeichnet:
 die Bundesstraße 178 in Deutschland
 die Loferer Straße in Österreich

Abkürzung